Andrea Milani ist der Name folgender Personen:

* Andrea Milani (Fußballspieler, 1919) (1919–1978), italienischer Fußballspieler 
 Andrea Milani (Fußballspieler, 1980) (* 1980), italienischer Fußballspieler 
 Andrea Milani Comparetti (1948–2018), italienischer Mathematiker und Astronom